Хи́зер Хе́дли (; 5 октября 1974, , Тринидад и Тобаго) — американская певица, автор песен, музыкальный продюсер и актриса. Лауреат премий «Тони», «Грэмми» и «Драма Деск».

Биография 
Хизер Хедли родилась 5 октября 1974 года в Баратарии (Тринидад и Тобаго) в семье Эрика и Ханны Хедли. У Хизер есть брат — Айрик Джуниор Хедли. В 4-летнем возрасте Хедли начала исполнять такую национальную музыку как калипсо и .

Хизер окончила «Northrop High School» и «Northwestern University».

Личная жизнь 
С 6 сентября 2003 года Хизер замужем за футболистом Брайаном Муссо, от которого у неё трое детей: два сына, Джон Дэвид Муссо (род. 01.12.2009) и Джордан Чейз Муссо (род. 16.08.2014), и одна дочь (род. в апреле 2019).

Дискография

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Other

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета
Музыканты Тринидада и Тобаго
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии «Тони»
Актрисы мюзиклов США